Název Ostrovecký potok má více vodních toků:

 Ostrovecký potok (přítok Podvineckého potoka) – pravostranný přítok Podvineckého potoka v okrese Rakovník
 Ostrovecký potok (přítok Tiché Orlice) – levostranný přítok Tiché Orlice v okrese Ústí nad Orlicí
 Ostrovecký potok (přítok Zbirožského potoka) – pravostranný přítok Zbirožského potoka v okrese Rokycany